

Persone 

 Raimondo Montecuccoli (1609-1680) – generale, politico e scrittore italiano

Navi 

 Raimondo Montecuccoli (1934) –  incrociatore leggero della Regia Marina e poi della Marina Militare, appartenente alla classe Condottieri
 Raimondo Montecuccoli (2021) – pattugliatore d'altura della Marina Militare, appartenente alla classe Thaon di Revel